Satori steht für:

 Satori, Erlebnis der Erleuchtung im Zen-Buddhismus

Satori oder ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Satori-Neumann (1886–1943), deutscher Theaterwissenschaftler und Publizist
 Janos Satori († 2014), ungarisch-deutscher Schwimmtrainer und Schwimmsportfunktionär
 Ulrich Satori, fiktiver Hauptkommissar in der Serie Die Rosenheim-Cops

Sátori ist der Familienname folgender Personen:
 Imre Sátori (1937–2010), ungarischer Fußballspieler
 Lipót Sátori (1899–1943), ungarischer Grafiker, Plakatgestalter und Buchillustrator

Siehe auch:
 Sartori